CXII steht für:
 römische Zahlzeichen für 112

C.XII steht für:
 Albatros C.XII, deutsches Militärflugzeug
 Loring C.XII, spanischer Tragschrauber

Siehe auch:
 C12

Abkürzung